

Regolamento
Concorrono all'aggiudicazione del Campionato soltanto le vetture di Gruppo A fino a 2000 cm³. (con esclusione delle varianti Kit) e di Gruppo N e le vetture Super 1600 e Super 2000 e R3, R2, R1. Non sono ammesse a partecipare alle gare le vetture di Gruppo A oltre 2000 cm³ le vetture WRC e le vetture Kit Car oltre 1600 cm³. Sono ammesse a partecipare alle gare, senza però acquisire punteggi, le vetture Kit Car fino a 1600 cm³, le vetture 2 ruote motrici turbo diesel con cilindrata geometrica fino a 2000 cm³ sia in Gruppo A che in Gruppo N.

Il Campionato Italiano 2009 si articola su un numero massimo di 10 (dieci) gare. In base alla classifica generale, è assegnato il seguente punteggio: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In occasione del rally di Sanremo è assegnato il punteggio, con una classifica stralcio, solo ai conduttori che hanno preso parte ad almeno due gare precedenti valide per il CIR. La classifica finale è stabilita, per ciascun conduttore, sommando i migliori 4 risultati sulle 6 gare in asfalto e tutti i risultati delle gare su terra.

Gare
Per il campionato italiano di rally 2009, sono previste 10 prove.

Team e piloti

Classifiche

Campionato piloti assoluta

Campionato costruttori assoluta

Altri progetti 

Campionato italiano rally
Serie e competizioni motoristiche nel 2009